Навсифой () – имя нескольких персонажей древнегреческой мифологии:
 Навсифой (царь феаков). Упомянут в «Одиссее».
 Навсифой (сын Одиссея) и Калипсо.
 Навсифой (кормчий) Тесея.

Имена греческого происхождения